Ко́нты () — название населённых пунктов и географических объектов в Польше.

Населённые пункты 
 Конты (гмина Беч) — село в Малопольском воеводстве;
 Конты (гмина Бжесць-Куявский) — село в Куявско-Поморском воеводстве;
 Конты (гмина Быхава) — село Люблинском воеводстве;
 Коты (гмина Видава) — село в Лодзинском воеводстве;
 Конты (гмина Вильнув) — село в Люблинском воеводстве;
 Конты (гмина Влощова) — село в Свентокшиском воеводстве;
 Конты (гмина Волув) — село в Нижнесилезском воеводстве;
 Конты (гмина Голенюв) — село в Западно-Поморском воеводстве;
 Конты (гмина Гура-Кальвария) — село в Мазовецком воеводстве;
 Конты (гмина Дзядковице) — село в Подляском воеводстве;
 Конты (гмина Едвабне) — село в Подляском воеводстве;
 Конты (гмина Житно) — село в Лодзинском воеводстве;
 Конты (гмина Ивкова) — село в Малопольском воеводстве;
 Конты (гмина Клочев) — село в Люблинском воеводстве;
 Конты (гмина Кодень) — село в Люблинском воеводстве;
 Конты (гмина Колбель) — село в Мазовецком воеводстве;
 Конты (гмина Корытница) — село в Мазовецком воеводстве;
 Конты (гмина Кросценко-над-Дунайцем) — село в Малопольском воеводстве;
 Конты (гмина Ланента) — село в Лодзинском воеводстве;
 Конты (гмина Любень-Куявский) — село в Куявско-Поморском воеводстве;
 Конты (Кольненский повят) — село в Подляском воеводстве;
 Конты (гмина Милич) — село в Нижнесилезском воеводстве;
 Конты (гмина Новы-Жмигруд) — село в Подкарпатском воеводстве;
 Конты (гмина Опиногура-Гурна) — село в Мазовецком воеводстве;
 Конты (гмина Осек) — село в Свентокшиском воеводстве;
 Конты (гмина Осечна) — село в Велькопольском воеводстве;
 Конты (гмина Пасленк) — село в Варминско-Мазурском воеводстве;
 Конты (гмина Пацына) — село в Мазовецком воеводстве;
 Конты (гмина Равич) — село в Велькопольском воеводстве;
 Конты (гмина Радземице) — село в Малопольском воеводстве;
 Конты (гмина Сенница) — село в Мазовецком воеводстве;
 Конты (гмина Слупца) — село в Велькопольском воеводстве;
 Конты (гмина Сохачев) — село в Мазовецком воеводстве;
 Конты (гмина Сроково) — село в Варминско-Мазурском воеводстве;
 Конты (гмина Сульмежице) — село в Лодзинском воеводстве;
 Конты (гмина Фрамполь) — село в Люблинском воеводстве;
 Конты (гмина Хочанув) — заимка в Нижнесилезском воеводстве;
 Конты (гмина Чарножылы) — село в Лодзинском воеводстве;
 Конты (гмина Щуцин) — село в Малопольском воеводстве;
 Конты (гмина Яроцин) — село в Велькопольском воеводстве;
 Конты (гмина Ясёнувка) — село в Подляском воеводстве;
 Конты-Вроцлавске

География 
 Конты (ручей) — название ручья в горной системе Западные Карпаты.